Philippi kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Philippi (udde),

Grekland 

 Fílippoi (fornlämning), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Fílippoi (ort), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas,

USA 

 Philippi, West Virginia, countyhuvudort, Barbour County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar